Krzysztof Krawczyk ist der Name folgender Personen:

* Krzysztof Krawczyk (Sänger) (1946–2021), polnischer Popsänger 
 Krzysztof Krawczyk (Leichtathlet) (* 1962), polnischer Hochspringer